Castello Visconteo bzw. Castello Visconti bezeichnet Burgen in Italien und der Schweiz:
 Castello Visconteo in Abbiategrasso
 Castello Visconteo in Buccinasco
 Castello Visconti Castelbarco in Cislago; siehe Cislago#Sehenswürdigkeiten
 Castello Visconteo in Cusago
 Castello Visconteo in Fagnano Olona; siehe Fagnano Olona#Sehenswürdigkeiten
 Castello Visconteo in Legnano
 Castello Visconteo in Lodi; siehe Lodi (Lombardei)#Sehenswürdigkeiten
 Castello Visconteo in Mailand; siehe Castello Sforzesco
 Castello Visconteo in Pagazzano; siehe Pagazzano#Sehenswürdigkeiten
 Castello Visconteo in Pandino; siehe Pandino#Sehenswürdigkeiten
 Castello Visconteo (Pavia)
 Castello Visconti di San Vito; siehe Somma Lombardo#Sehenswürdigkeiten
 Castello Visconteo in Sartirana Lomellina
 Castello Visconteo in Vercelli
 Castello Visconteo in Voghera
 Castello Visconteo (Locarno), Schweiz